Release kan syfta på

 Release (fonetik) – i fonetik ljudet efter ocklusionsfasen i en klusil
 Release – en term som används på warez-scenen
 Release (musik) – skivbranschens ord för att ge ut en skiva eller album et cetera
 Release-kandidat – ett begrepp för en nästan klar version av programvara
 Release management – inom programutvecklingsmetodik en process för att organisera kravfångst, utveckling, testning, distribution, installation och support av publika programversionsutgåvor
 Release (musikalbum) – Pet Shop Boys åttonde studioalbum